Медвеженское сельское поселение  — упразднённое муниципальное образование в составе Фалёнского района Кировской области России. 

Центр — посёлок Октябрьский.

История 
Медвеженское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

30 апреля 2009 года в соответствии с Законом Кировской области № 369-ЗО в состав поселения включены населённые пункты Октябрьского сельского поселения.

В январе 2020 года в соответствии с Законом Кировской области от 20.12.2019 № 331-ЗО Медвеженское сельское поселение было упразднено и объединено с другими муниципальными образованиями района в Фалёнский муниципальный округ.

Население

Состав поселения

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района

Муниципальные образования Фалёнского района
Упразднённые сельские поселения Кировской области
Сельские поселения, упразднённые в 2020 году